James Wild est un nom pouvant désigner:

 James Wilde (1er baron Penzance) (1816-1899), magistrat britannique 
 (1814-1892), architecte britannique
, joueur de rugby anglais
James Wild (né en 1977), homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Wild, James